Stati Uniti d'America
 Cornville – census-designated place della Contea di Yavapai, Arizona
 Cornville – città della Contea di Somerset, Maine